Bystré kan verwijzen naar meerdere gemeenten in Centraal-Europa:
 Bystré (okres Rychnov nad Kněžnou), gemeente in okres Rychnov nad Kněžnou, Tsjechië
 Bystré (okres Svitavy), stad in okres Svitavy, Tsjechië
 Bystré (okres Vranov nad Topľou), gemeente in okres Vranov nad Topľou, Slowakije